Дилок — название населённых пунктов:

Украина 
 Дилок — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Дилок — село в Хустском районе Закарпатской области.